Под названием «пицены» известны два народа, обитавшие на востоке Италии в I тыс. до н. э.

 Северные пицены — народ неизвестного этнического происхождения, возможно, не индоевропейский. Памятник языка — стела из Новилары.
 Южные пицены, или пиценты, или сабины/сабиняне — народ италийской группы (италики), язык которых находился в ближайшем родстве с оскским и умбрским языками, и в более отдалённом — с латинским языком.

Ссылки 
 Стела из Новилары

Италийские народы